Dawg (film) - Amerikaanse film
 Dawg '90 - album van het David Grisman Quintet

 Phife Dawg - Amerikaanse rapper
 Smoke Dawg - Canadese rapper
 White Dawg - Amerikaanse rapper